Porta Ticinese – porta romana di Milano
Porta Ticinese – porta medievale di Milano
Porta Ticinese – porta ottocentesca di Milano